UDW - ukryte do wiadomości, funkcja poczty elektronicznej
 UdW - Uniwersytet dla Wszystkich